Шейн Брэннан (; родился в 1957 году) — американский продюсер и сценарист, более всего известен как исполнительный продюсер телесериала канала CBS Морская полиция: Спецотдел и создатель его спин-оффа Морская полиция: Лос-Анджелес.

Биография 
Шейн родился в 1957 году в австралийском городе Бендиго, штат Виктория.

Брэннан начинал журналистом в газете и на радио, позже стал телевизионным журналистом. В 1981 году Шейн начал писать сценарии для телевидения, для чего ему пришлось забросить свою журналистскую карьеру.

С середины 90-х Брэннан работал на американское кабельное телевидение, занимаясь проектами, которые снимались в Австралии. Среди них сериал Flipper. Следующие пять лет Шейн Брэннан жил между двумя странами — США и Австралией.

В 2003 Брэннен решил попробовать себя в Голливуде — он получил работу в сериале C.S.I.: Место преступления Майами. Следующие его проекты были ориентированы на молодежь — это Холм одного дерева и Вечное лето.

Сейчас он шоураннер (исполнительный продюсер, отвечающий за основное направление и развитие проекта) сериалов Морская полиция: Спецотдел и Морская полиция: Лос-Анджелес.

Личная жизнь 
Брэннен живёт в Лос-Анджелесе. Он отец трех взрослых детей.

В Австралии Шейн был волонтёром-пожарным.

Избранная фильмография 
Продюсер
 Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: Los Angeles (2009—2021)
 Морская полиция: Спецотдел / NCIS (2006—2015)
 Кинг и Максвелл / King & Maxwell (2013)
 Холм одного дерева / One Tree Hill (2006)
 Вечное лето / Summerland (2005)
 C.S.I.: Место преступления Майами / CSI: Miami (2003—2004)
 Флиппер / Flipper (1998—1999)
 Охота на ведьм / Witch Hunt (1999)

Сценарист
 Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: Los Angeles (2009—2016)
 Кинг и Максвелл / King & Maxwell (2013)
 Морская полиция: Спецотдел / NCIS (2006—2009)
 Вечное лето / Summerland (2005)
 C.S.I.: Место преступления Майами / CSI: Miami (2003—2004)
 Stingers / Stingers (2000—2003)
 Дочери МакЛеода / McLeod’s Daughters (2003)
 Затерянный мир / The Lost World (2002)
 Рассказы южных морей / Tales of the South Seas (2000)
 Зона крушения / Crash Zone (1999)
 Флиппер / Flipper (1998—1999)
 Охота на ведьм / Witch Hunt (1999)
 Государственный коронер / State Coroner (1997—1998)
 Человек со Сноуи-Ривер / The Man from Snowy River (1995—1996)
 Blue Heelers / Blue Heelers (1995)
 Девочка и океан / Ocean Girl (1994)
 А теперь все вместе / All Together Now (1991—1993)
 Бони / Bony (1992)
 Клоунада / Clowning Around (1992)
 Летающие врачи / The Flying Doctors (1987—1991)
 Посольство / Embassy (1990)
 Сельская практика / A Country Practice (1986—1988)
 In Between / In Between (1987)
 Прайм-тайм / Prime Time (1986)
 Особое подразделение / Special Squad (1984—1985)

Примечания